Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Moczydłowski – polski producent filmowy i kierownik produkcji
 Paweł Moczydłowski – polski socjolog, kryminolog i pułkownik Służby Więziennej
 Piotr Moczydłowski – polski karateka
 Maria Moczydłowska – polska polityk

Zobacz też 
 Kopiec Moczydłowski